Philippe VII peut faire référence à :
 Philippe II d'Espagne et VII de Bourgogne (1527-1598), roi d'Espagne et comte palatin de Bourgogne ;
 Philippe IV d'Espagne et VII de Bourgogne (1605-1665), roi d'Espagne et duc de Bourgogne ;
 Philippe VII de Waldeck (1613-1645), comte de Waldeck-Wildungen ;
 Philippe V d'Espagne et VII de Navarre (1683-1746), roi d'Espagne et de Haute-Navarre ;
 Philippe d'Orléans, dit Philippe VII (1838-1894), prétendant orléaniste au trône de France.

Voir aussi